Beyer kan syfta på:

Beyer, Peacock and Company – en brittisk loktillverkare

Personer
 Absalon Pederssøn Beyer (1528–1575), norsk författare och humanist
 Adam Beyer (född 1976), svensk technoproducent
 Alexander Beyer (född 1973), tysk skådespelare
 Alette Beyer (1726–1810), norsk affärsidkare
 Annestine Beyer (1795–1884), dansk reformpedagog
 Britta Beyer (1682–1741), nederländsk författare och pietist 
 Claes Beyer (1936–2012), svensk advokat
 Don Beyer (född 1950), amerikansk politiker och diplomat, demokrat, viceguvernör i Virginia
 Edvard Beyer (1920–2003), norsk litteraturvetare
 Frank Beyer (1932–2006), tysk filmregissör
 Franz Beyer (1892–1968), tysk militär
 Gabriel Beyer (1721–1779), svensk teolog, swedenborgare
 Georgina Beyer (född 1957), nyzeeländsk politiker och världens första transsexuella parlamentsledamot
 Gustav Friedrich von Beyer (1812–1889), tysk general
 Hans Beyer (1889–1965), norsk gymnast
 Hans-Georg Beyer (född 1956), östtysk handbollsspelare
 Johan Beyer (1923–2005), svensk företagsledare
 Johan August Beyer (1780–1834), svensk grafiker och målare
 Konrad Beyer (1834–1906), tysk litteraturhistoriker
 Lene Beier (född 1977), dansk TV-personlighet
 Marcel Beyer (född 1965), tysk författare
 Max Beier (1903–1979), österrikisk araknolog och entomolog
 Nils Beyer (1903–1994), svensk journalist och författare
 Olaf Beyer (född 1957), östtysk medeldistanslöpare
 Otto Beyer (1885–1962), tysk målare och tecknare
 Robert Beyer (1870–efter 1921), tysk violinbyggare
 Roswitha Beier (född 1956), östtysk simmare
 Rudolf Beyer (1852–1932), tysk botaniker
 Sille Beyer (1803–1861), dansk författare
 Susanne Beyer (född 1961), östtysk höjdhoppare
 Udo Beyer (född 1955), östtysk kulstötare
 Walther Beyer (1902–1960), tysk-svensk skulptör och grafiker

Se även
 Beijer, förgreningssida och svenskt efternamn

Tyska efternamn
Efternamnsförgreningssidor